Змагання із шорт-треку на дистанції 1500 м серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2014 відбулися 15 лютого 2010 в льодовому палаці спорту «Айсберг», Сочі, Росія.

Рекорди 
Рекорди на дистанції 1500 м до змагань наведені в таблиці

Результати 
Спортсменки показали такі результати:

Заїзди 
 Q – кваліфікувались у чвертьфінали
 ADV – пройшли
 PEN – штраф

Півфінали 
 QA – кваліфікувались у Фінал A
 QB – кваліфікувались у фінал B
 ADV – пройшли
 PEN – штраф

Фінали

Фінал B (класифікаційний)

Фінал A (медальний)

Примітки

Посилання 
 Результати змагань